Бья́нка ( «белая») — женское имя, реже — фамилия. Соответствие в английском языке — , во французском — Бланше, в испанском — Бланка, в португальском — Бранка, в русском — Белова.

Имя 
 Основная статья — 
 Бьянка Ангел (род. 1985) — румынская конькобежка.
 Бьянка Бошан (род. 1977) — канадская фетиш-модель.
 Бьянка Бьянки (1855—1947) — австрийская певица.
 Бьянка Кайлич (род. 1977) — американская актриса.
 Бьянка Каппелло (1548—1587) — жена герцога Тосканского Франческо I.
 Бьянка Кастафиоре — вымышленная оперная дива из «Приключений Тинтина».
 Бьянка Мария Сфорца (1472—1510) — жена императора Максимилиана I.
 Бьянка — персонаж трагедии Уильяма Шекспира «Отелло».

Фамилия 
 Бьянка, Вива (род. 1983) — австралийская актриса.
 Бьянка, Джузеппе (1801—1883) — итальянский ботаник.

Псевдоним 
 Бьянка (род. 1985; наст. имя Татьяна Липницкая) — белорусская и российская R&B-исполнительница.

Кино и ТВ 
 «Бьянка» — итальянский кинофильм, 1984. 
 «Бьянка: Путь к счастью» — немецкая теленовелла, 2004.

Прочее 
  — сорт винограда.
  — французское пассажирское судно.

См. также 
 Бианка
 Бианки
 Бланка
 Бранка
 Бьянко
 Ураган Бьянка
 Сол Бьянка

Примечания